Spoiler (média)
 Spoiler (járműalkatrész)